NVH, akronymet kan have flere betydninger og henviser til flere artikler:

 Nordvestjysk Handelsgymnasium – fusioneret med Nordvestjysk Uddannelsescenter under navnet EUC Nordvest.